Ari Repellin (ur. 18 marca 2004) – francuski skoczek narciarski. Uczestnik zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2022). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W marcu 2019 w Chaux-Neuve po raz pierwszy wystąpił w Alpen Cupie, plasując się dwukrotnie w siódmej dziesiątce. W grudniu 2020 w Kanderstegu zadebiutował w FIS Cupie, zajmując dwukrotnie 38. pozycję. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w lutym 2022 w Oberhofie, gdzie był 23. W marcu 2022 w Lahti wystąpił na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – indywidualnie był 34., a drużynowo 7.

Repellin jest medalistą mistrzostw Francji – w kwietniu 2021 zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym na skoczni normalnej, wynik ten powtarzając rok później.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Repellina na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2004